

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ferf“ beginnt.

Ferf 



Ferfe 
 Ferfecka, Adriana (* 1992), polnische Opernsängerin in der Stimmlage Sopran
 Ferfelis, Dimitrios (* 1993), deutscher Fußballspieler